Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1981 — 47-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 12 квітня по 26 квітня 1981 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 58-й чемпіонат Європи.

Група А Гетеборг та Стокгольм, Швеція 14 квітня — 26 квітня 1981.

Група В Ортізеї (Італія) 20 березня — 29 березня 1981.

Група С Пекін, (Китай) 6 березня — 15 березня 1981.

Чемпіонат світу Група А

Попередній етап 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Турнір за 1 - 4 місця

Турнір за 5 - 8 місця

Найкращі бомбардири

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Петер Ліндмарк
 Захисник  Леррі Робінсон
 Нападник  Олександр Мальцев

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Петер Ліндмарк
 Захисники  Леррі Робінсон —  Валерій Васильєв
 Нападники  Сергій Капустін —  Олександр Мальцев —  Сергій Макаров

Чемпіонат Європи

1 - 3 місця

4 - 6 місця

Чемпіонат світу Група В 
Матчі проходили в італійському Ортізеї 20 березня — 29 березня.

Чемпіонат світу Група С 
Матчі проходили у Пекіні 6 березня — 15 березня.

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

 

1981 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швеції
Квітень 1981
Спортивні змагання у Стокгольмі
Спортивні змагання у Гетеборзі
1981 у шведському спорті‎